Силк () — английская фамилия. Известные носители:
 Силк, Александра (род. 1963) — американская танцовщица и порноактриса.
 Силк, Анна (род. 1974) — канадская актриса.
 Силк, Дэйв (род. 1958) — американский хоккеист, чемпион Зимних Олимпийских игр 1980 года по хоккею с шайбой.
 Силк, Пит (род. 1964) — немецкий пауэр-метал-гитарист и вокалист.